Бычерылы, или бычерылые скаты (), — род скатов семейства орляковых. Эти рыбы обитают в прибрежных тропических и субтропических водах. Название рода происходит от слов  — «нос» и  — «крыло». У них характерное приплюснутое рыло с двумя небольшими шишками. Длина бычеролов в зависимости от вида колеблется от 86 см до 2,15 м.

Эти животные часто образуют стаи, насчитывающие сотни особей. Попадались группы восточноамериканских бычерылов (Rhinoptera bonasus), в которые входили десятки тысяч скатов. Бычерылов часто содержат в крупных аквариумах и океанографических музеях.

Виды

Примечания

Литература 
 Joseph S. Nelson: Fishes of the world, Fourth Edition, Wiley & Sons, Hoboken 2006, ISBN 978-0-471-25031-9

Ссылки 
 

Орляковые скаты